Markham é o nome de diversas localidades:

 Markham, Ontário, Canadá, facilmente a maior cidade com este nome.
 Markham (Illinois)
 Markham (Texas)

Desambiguação